Totonicapán kan syfta på:

Guatemala 

 Departamento de Totonicapán, departement, 
 Municipio de Totonicapán, kommun
 Totonicapán (departementshuvudort i Guatemala), Departamento de Totonicapán, Municipio de Totonicapán,